Андреянов — русская фамилия. Известные носители:

 Андреянов, Андрей Павлович (1870—1906) — член I Государственной Думы от Симбирской губернии.
 Андреянов, Борис — кормовой иконописец XVII века, помогал живописцу Конраду.
 Андреянов, Василий Дмитриевич (1915—1953) — Герой Советского Союза.
 Андреянов, Владимир Георгиевич (род. 1899) — советский учёный-гидролог.
 Андреянов, Иван — иконописец XVII века.
 Андреянов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2200 (987); 19 ноября 1810.
 Андреянов, Иван Моисеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4084; 26 ноября 1827.
 Андреянов, Павел — иконописец XVII века.
 Андреянов, Пётр Ермолаевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1272; 26 ноября 1795.
 Андреянов, Филипп — иконописец XVII века.

См. также 
 Андриянов

Примечания